Een verkeersweg:
 N462 (België)
 N462 (Frankrijk)
 N462 (Nederland), zie Provinciale weg 462
 N462 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing